Il campionato africano di pallavolo femminile Under-20 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CAVB, per squadre nazionali africane, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 20 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni